Sozialdemokratische Arbeiterpartei peut désigner

 le Parti ouvrier social-démocrate, parti social-démocrate allemand, ancêtre de l'actuel SPD
 le Sozialdemokratische Arbeiterpartei, parti social-démocrate autrichien, ancêtre de l'actuel SPÖ